W starym, dobrym stylu (film 1979)
 W starym, dobrym stylu (film 2017)